CCCF-mästerskapet 1955 spelades i Honduras under perioden 14–29 augusti 1955. Costa Rica vann turneringen före Curaçao och Honduras.

Gruppspel
Matchen mellan Guatemala och Costa Rica bröts efter 70 minuter på grund av oroligheter mellan spelarna. Guatemala drog sig ur mästerskapet och lagets resterande tre matcher mot Kuba, Honduras och Aruba tilldelades vinst för motståndarna med slutresultatet 1–0.

Matchen mellan Guatemala och Costa Rica bröts efter 70 minuter på grund av oroligheter mellan spelarna. Guatemala drog sig ur mästerskapet och lagets resterande matcher tilldelades vinst för motståndaren med 1–0.

Källor
 

1955 i Honduras
1955
Fotboll i Honduras
Fotbollsåret 1955